Chris "The Raptor" Wunn (*25. September 1992 in St. Ingbert, Deutschland, Geburtsname Christoph Wunn) ist ein deutscher Kampfsport Athlet der Disziplinen Kickboxen (K-1) und Boxen im Lightweight. Seit 2022 steht er bei Glory unter Vertrag. Bei Glory 81 im Castello Düsseldorf konnte er am 20. August 2022 sein Debüt geben und den Sieg einstimmig mit in seine Heimat Bruchsal nehmen. In den Jahren zuvor hat er bereits mehrere internationale Titel verschiedener Verbände im K-1 sowie mehrere Turniere gewonnen. Im Amateurboxen (AIBA) gewann er im Jahr 2019 nicht nur den Titel Baden-Württembergischer Meister der Elite, sondern auch zweifach die Auszeichnung für den besten Kampf bei der Landesmeisterschaft des BVBW in Baden-Württemberg. Bei Die Finals – Berlin 2019 trat er 2019 im Mittelgewicht für den Landesverband Baden-Württemberg an. Er kam jedoch nicht ins Finale, in dem Silvio Schierle (Landesverband Mecklenburg-Vorpommern) gegen Kevin Boakye-Schumann (Landesverband Thüringen) unterlag.

Erfolge 
 AFSO world champion
 Enfusion tournament winner
 ISKA intercontinental champion
 Welcome to the east tournament winner
 Baden-Württembergischer Meister Boxen AIBA (Elite)
 One-man-standing-tournament winner
 Die Finals: Deutsche Meisterschaft im Amateurboxen als Kaderathlet BW
 ICO Deutscher Meister
 WFMC Deutscher Meister

Einzelnachweise 

Kampfsportler oder -künstler (Deutschland)
Deutscher
Geboren 1992
Mann